Gminy w USA:
 Coal (ang. Coal Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Coal (ang. Coal Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Coal (ang. Coal Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Coal (ang. Coal Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Coal (ang. Coal Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Coal (ang. Coal County) – w stanie Oklahoma